Johannes Enckhausen, auch Joannes Enckhusen, (geboren in Amelinghausen gestorben 1699) war ein deutscher Geistlicher und Superintendent in Ebstorf. Er war von von 1671 bis 1699 in Ebstorf als Geistlicher tätig, spätestens ab 1678 als Superintendent. Sein Name wurde 1684 mit „Beÿ Zeiten Superintendentis / H(errn) JOANNIS ENCKHUSEN“ auf einer Holztafel am Hochaltar des Klosters Ebstorf verewigt.

Seine Tochter war Lucia Elisabeth Steigerthal, die Ehefrau von Christian Friedrich Steigerthal (1673-1723), einem Pfarrer in Hollenstedt.

Literatur 
 Philipp Meyer: Die Pastoren der Landeskirchen Hannovers und Schaumburg-Lippes seit der Reformation, In Kommission bei Vandenhoeck & Ruprecht, 1941-1953

Weblinks

Einzelnachweise 

Lutherischer Geistlicher (17. Jahrhundert)
Ebstorf
Deutscher
Geboren im 17. Jahrhundert
Gestorben im 17. Jahrhundert
Mann